{{Тенисист
| име = Павлина Стоянова-Нола
| име-латински = Pavlina Stoyanova-Nola
| картинка =
| описание = 
| наставка = а
| държава =  България Нова Зеландия
| роден-дата = 
| роден-място =  Варна, Народна република България
| починал-дата =
| починал-място =
| живее-в =  Крайстчърч
| височина = 175
| тегло = 63
| прякор =
| професионалист = 1993
| оттеглил = 2002
| пари = $416 682
| титли-гш-сингъл =
| титли-atp-сингъл =
| титли-wta-сингъл =
| титли-itf-сингъл = 7
| позиция-сингъл = 68 (14 май 2001)
| титли-гш-двойки =
| титли-atp-двойки =
| титли-wta-двойки = 1
| титли-itf-двойки = 8
| позиция-двойки = 87 (3 август 1998)
| дейвискъп =
| федкъп =България(1995 – 1999)Нова Зеландия капитан (2004 – 2006)
| хопманкъп =
| друго = 
| обновяване = 19 май 2007 г.
}}

Павлина Стоянова-Нола (Pavlina Stoyanova-Nola) е българска тенисистка, състезателка за Фед Къп. Играе за България до 2001 г., а след това се състезава за Нова Зеландия.

Омъжена е за тенисиста Грант Нола, който е неин мениджър от 1999 г.

Има титла на двойки от веригата на WTA (в Палермо през 1998 г. с Елена Пампулова-Вагнер). Най-доброто ѝ класиране на сингъл е достигане до финала на турнира от WTA в Палермо през 2000 г., където губи от Хенриета Надьова с резултат 6 – 3 7 – 5.

Приключва състезателната си кариера през 2002 г.

Капитан е на отбора на Нова Зеландия за „Фед къп" през периода 2004 – 2006 г.

Финали

Титли на сингъл (7 ITF)

Загубени финали на сингъл (1 WTA 6 ITF)

Титли на двойки (1 WTA 8 ITF)

Загубени финали на двойки (3)

Класиране в ранглистата в края на годината

Външни препратки 
 
 
  Списък с участия за Фед Къп

Български тенисистки
Новозеландски тенисистки
Личности (Крайстчърч)
Родени във Варна